Лео́ненко — українське прізвище, походить від імені Леонтій, зменшуване Леон, також Левон, Лень.

Носії 
 Леоненко Віктор Євгенович (1969) — радянський та український футболіст.
 Леоненко Микола Миколайович (1951) — український вчений-математик.
 Леоненко Олена — українська волейболістка.

Прізвища на -енко